USS Barb puede referirse:
 al USS Barb (SS-220), submarino de la clase Gato;
 al USS Barb (SSN-596), submarino de la clase Permit; o
 al USS Barb (SSN-804), futuro submarino de la clase Virginia.